Татьяна Васильевна Шарикова (14 декабря 1909 — 11 октября 1982) — передовик советского сельского хозяйства, овцевод колхоза имени Куйбышева Сафоновского района Смоленской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 14 декабря 1909 года в деревне Новое Истомино, ныне Сафоновского района Смоленской области в бедной многодетной крестьянской семье. Рано начала трудиться, батрачила в частных хозяйствах. Образование получила уже в Советское время. Очень быстро стала хорошим овцеводом, способным к труду и достижению высоких результатов в работе с животными.    

Самая первая вступила в местный колхоз. Всю свою жизнь проработала старшим овцеводом колхоза имени Куйбышева. Длительное время показывала высокие результаты в овцеводстве. Получала по 2-3 ягнёнка от каждой овцематки в год, настриг шерсти тоже был рекордным. В 1965 году сумела получить по 2 ягнёнка от каждой из 270 овцематок, заняла первое место в социалистическом соревновании.  

«За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц и шерсти и другой продукции», указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Татьяне Васильевне Шариковой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала работать овцеводом в колхозе до выхода на пенсию в 1969 году. Персональный пенсионер Союзного значения.  

Проживала в деревне Новое Истомино. В последние годы жизни проживала в городе Видное Московской области. Умерла 11 октября 1982 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966);
 орден Ленина (22.03.1966);   
 Орден Трудового Красного Знамени (10.03.1958);
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Беляев И.Н. Честь и слава - по труду. Библиографический справочник. - Смоленск, 1991.

Ссылки 
 

Овцеводы